Кармалюк — фамилия.
 Кармалюк, Павел Петрович (1908—1986) — советский оперный и камерный певец (баритон), педагог, народный артист СССР (1960).
 Кармалюк, Устим Якимович (Кармелюк; 1787—1835) — украинский крестьянин, предводитель крестьянского движения на Подолье в 1813—1835 гг.
 Кармалюк, Фёдор Филиппович (1899—1937) — советский военный деятель, комбриг (1935).

См. также 
 Пещера Кармалюка — искусственная пещера на Украине, расположена вблизи села Загнитков Кодымского района Одесской области.